Pinhalense – abitanti di Balneário Pinhal
Pinhalense – abitanti di Espírito Santo do Pinhal
Pinhalense – abitanti di Pinhal da Serra
Pinhalense – abitanti di Pinhal de São Bento
Pinhalense – abitanti di Pinhal
Pinhalense – abitanti di Pinhalzinho (San Paolo)
Pinhalense – abitanti di Pinhalzinho (Santa Catarina)
Pinhalense – abitanti di Santo Antônio do Pinhal